Osoby o tym nazwisku:
 Anton Szypulin – rosyjski biathlonista, olimpijczyk
 Borys (Szypulin) – prawosławny biskup
 Giennadij Szypulin – rosyjski trener siatkarski
 Nikanor Szypulin – radziecki działacz partyjny i państwowy